Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Anna-Lena Grönefeld 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Kim Clijsters (campionessa)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Nathalie Dechy (semifinali)

 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Dinara Safina (semifinali)
 Silvia Farina Elia (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2005